Christine, Stephen King regénye
 Christine (1983), amerikai horrorfilm
 Christine (1958), francia-olasz romantikus film